Валерий Витальевич Паламарчук (11 августа 1963, Львов) — советский и украинский футболист, вратарь, украинский футбольный тренер.

Биография 
Воспитанник футбольной школы киевского «Динамо», первый тренер — А. Ф. Бышовец. Обладатель «Кубка надежды» (1980), победитель турнира «Переправа» (1981). Взрослую карьеру начал в 1981 году в составе винницкой «Нивы» во второй лиге, затем некоторое время выступал за дубль киевского «Динамо».

Участник футбольного турнира Спартакиады народов СССР 1983 года в составе юношеской сборной Украинской ССР (4-е место). В составе юношеской (до 19 лет) сборной СССР — участник молодёжного чемпионата мира 1983 года.

В ходе сезона 1983 года перешёл в одесский «Черноморец», за его основную команду дебютировал 5 июля 1983 года в матче высшей лиги против донецкого «Шахтера» (0:2), заменил в перерыве Юрия Роменского и за оставшееся время не пропустил голов. Этот матч остался для него единственным за одесситов в рамках высшей лиги, также вратарь сыграл в матче 1/4 финала Кубка СССР 2 марта 1984 года против московского «Динамо» (1:3), после чего покинул команду.

В 1984—1985 годах выступал во второй лиге за киевских армейцев, затем провёл два сезона в первой лиге за «Колос» (Никополь), где был основным вратарём.

В начале 1988 года перешёл в минское «Динамо», в его составе сыграл один матч в высшей лиге, 30 июня 1988 года против «Днепра» (0:1). Также провёл 6 матчей за минчан в Кубке Федерации.

В последние годы до распада СССР выступал в низших лигах за «Судостроитель» (Николаев) и «Карпаты» (Львов), но не был в этих клубах игроком основы. В первой половине 1990-х годов несколько лет играл в Польше. Также выступал в первой лиге Украины за «Металлург» (Никополь) и «Верес» (Ровно).

Сезон 1998 года провёл в высшей лиге Белоруссии за «Торпедо-Кадино» (Могилёв), сыграв 23 матча. По окончании сезона завершил профессиональную карьеру.

Помимо большого футбола, играл в мини-футбол за киевские клубы «Адамас» и «Интеркас».

Тренерскую карьеру начал в 1999 году в штабе белорусского «Торпедо-Кадино» в качестве тренера вратарей. Позднее занимал такую же должность в юношеских и молодёжных сборных Украины и в ряде клубов — «Черноморец» (Одесса), «Оболонь-Бровар».

В 2018—2019 годах работал главным тренером сборной Украины среди девушек (до 17 лет). В апреле 2019 года возглавил молодёжную (до 19 лет) женскую сборную Украины.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФФУ

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Полония» Варшава
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Торпедо» Могилёв
Игроки в мини-футбол Украины
Игроки МФК «Интеркас»
Футбольные тренеры Украины